Барио де Санта Круз има више значења:

 Барио де Санта Круз, Сан Херонимо Тотолтепек (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Санта Круз (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Санта Круз (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Санта Круз (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику